Dame mit Fächer ist der Gemälde-Titel von:

 Dame mit Fächer (Jawlensky), 1909
 Dame mit Fächer (Gustav Klimt), 1917/18
 Frau mit Fächer (Pablo Picasso), 1909